Craig County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Craig County (Oklahoma)
 Craig County (Virginia)